Sundress (A$AP Rocky) - single van A$AP Rocky
 Sundress (EP) - extended play van Ben Kweller